Rodzinny interes – film jugosłowiański z 1982 roku
 Rodzinny interes – film amerykański z 1989 roku
 Rodzinny interes – film francuski z 1999 roku.
 Rodzinny interes – telenowela